Стефан Мокржецький (Stefan Mokrzecky)(1862—1932), генерал-хорунжий армії Української держави (1918) та дивізійний генерал  Війська Польського.
 Адам Олександрович Мокржецький (Adam-Wincenty Felicjan Mokrzecki)(1856—1921), дивізійний генерал  Війська Польського.
 Мокржецький Сигізмунд Олександрович (Zygmunt Atanazy Mokrzecki) — ентомолог, діяльність якого тісно пов'язана із Україною, Росією та Польщею.